Die Liste der Flüsse in Rumänien enthält eine Auswahl der längsten Fließgewässer in Rumänien. Die Länge in Kilometern bezieht sich auf die Flusslänge in Rumänien.

Der längste Fluss, der durch Rumänien fließt, ist die Donau (1075 km), die große Teile der Staatsgrenze zu Bulgarien bildet. Der längste Fluss, der ausschließlich durch Rumänien verläuft ist der Olt (615 km). Die meisten Flüsse entwässern in die Donau, einige kleinere Küstenflüsse münden direkt ins Schwarze Meer.

Flüsse nach Länge 

Diese Liste enthält alle Flüsse, die innerhalb Rumäniens über 100 km lang sind.

1 mit Anteil Ungarn
2 mit Anteil Serbien

Quellen 
 
 

 
Rumanien